

Persone
 Ichijō – 66º imperatore del Giappone
 Aki Ichijō – ex cestista giapponese
 Go-Ichijō – 68º imperatore del Giappone
 Ichijō Fusaie – daimyō giapponese
 Ichijō Kanesada – daimyō giapponese
 Ichijō Nobutatsu – samurai giapponese
 Ichijō Norifusa – daimyō giapponese
 Ichijō Tadamasa – samurai giapponese

Altro
 Clan Ichijō – clan del Giappone feudale